Уикипедия на гагаузки език () е раздел на гагаузки език в Уикипедия. Проектът започва работа на 13 ноември 2010 година.

Статистика

Посещаемост 

Гагаузки език
Гагаузки език